Neureclipsis är ett släkte av nattsländor. Neureclipsis ingår i familjen fångstnätnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fångstnätnattsländor
Neureclipsis